Лекторская премия Фарадея () — почётная награда, присуждаемая британским Королевским химическим обществом раз в два-три года за выдающийся вклад в теоретическую или физическую химию. Названа в честь Майкла Фарадея. Награда учреждена в 1867 году, первое награждение состоялось в 1869 году. В состав награды входят 5 тысяч фунтов стерлингов, медаль и сертификат. Лауреат обязан прочесть лекцию в Великобритании. Среди награждённых есть представитель Российской империи Дмитрий Иванович Менделеев. Медалью награждены 23 лауреата Нобелевской премии.

Лауреаты

Ссылки 
 Сайт премии
 Лауреаты

Примечания 

Награды в области химических наук
Награды Королевского химического общества
Почётные лекции
Награды по алфавиту